Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual erano le detentrici del titolo e hanno vinto in finale contro Viktoryja Azaranka ed Elena Vesnina 6-1,6-1.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (terzo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams  (Terzo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (terzo turno)
  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (terzo turno)

 Su-wei Hsieh /  Peng Shuai (semifinali) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (quarti di finale) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (quarti di finale) 
 Viktoryja Azaranka /  Elena Vesnina (finaliste) 
 Vania King /  Monica Niculescu (terzo turno) 
 Chia-jung Chuang /  Sania Mirza (secondo turno) 
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo (primo turno) 
 Zi Yan /  Jie Zheng (quarti di finale)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Kinnie Laisné /  Stéphanie Vongsouthi
  Sophie Lefèvre /  Aurélie Védy
  Dominika Cibulková /  Virginie Razzano
  Stéphanie Foretz Gacon /  Camille Pin
  Violette Huck /  Laura Thorpe
  Émilie Loit /  Kristina Mladenovic
  Viktorija Kutuzova /  Aravane Rezaï

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2009